Чарский (Чарская) — фамилия. Известные носители:

Чарский 
 Чарский, Александр Васильевич — актёр и режиссёр. Работал в Санкт-Петербурге. После революции 1917 года — в Пскове, был режиссёром Таллиннского русского театра, затем переехал в Нарву.
 Чарский, Евгений Гаврилович (1919—1993) — советский художник.
 Чарский, Сергей Апполонович (1862 — ?) — композитор, автор музыки популярного романса «Но я знаю, ты любишь другого».
 Чарский, Юзеф Давидович (1897—1948) — народный артист Азербайджанской ССР.

Персонаж
 Чарский — поэт, персонаж повести А. С. Пушкина «Египетские ночи».

Чарская 
 Чарская, Ирина Алексеевна (1923—2015) — советский и российский художник. Заслуженный художник РСФСР.
 Чарская, Лидия Алексеевна (наст. фам. Чурилова, урождённая Воронова; 1875—1937) — русская детская писательница и актриса.
 Деметер-Чарская, Ольга Степановна (1915—2016) — российская цыганская поэтесса, писательница, специалист в области цыганской культуры и традиций, актриса, певица, Заслуженная артистка РСФСР.

См. также 
 Чарский — посёлок, до 1963 года название города Чарск в Восточно-Казахстанской области Казахстана
 Чарский район — бывший район в Семипалатинской, затем Восточно-Казахстанской области Казахстана